Am Kreuzberg bezeichnet

 Am Kreuzberg (Nörvenich), eine Straße in Nörvenich, Kreis Düren
 Am Kreuzberg (Zwickau), Landschaftsschutzgebiet in Zwickau, Sachsen
 Am Kreuzberg, Alternativbezeichnung von Oberwildflecken um 1950

 Siehe auch
 Heiligenhaus Am Kreuzberg, ein denkmalgeschütztes Heiligenhaus in Nörvenich, Kreis Düren